Fernand Petzl (1913-2003), spéléologue français, d’où :
 Petzl, entreprise fondée par Fernand Petzl ;
  (1803-1871), peintre allemand ; 
 Sabine Petzl (née en 1965), actrice et présentatrice autrichienne.

Références